Santos Lab é uma companhia que desenvolve, fabrica, mantém, e opera sistemas não tripulados aéreos para os setores de Defesa e Segurança, Agricultura, Meio Ambiente e Construção Civil. 

A empresa é composta por uma equipe multidisciplinar incluindo engenheiros aeronáuticos, desenhista industrial, programadores e integradores de sistemas.

História
Fundada em 2006 por Gabriel Klabin e Gilberto Buffara, a Santos Lab imediatamente iniciou uma parceria com o Corpo de Fuzileiros Navais. Essa colaboração entre Santos Lab e Marinha deu origem à primeira iniciativa de utilização de VANTs nas forças armadas brasileiras. Ao final de 2006 foi inaugurado o primeiro pelotão VANT do Brasil, CFN PelVANT, utilizando a aeronave Carcará I, desenvolvida nesta parceria. 

Com a necessidade de um veículo aéreo não tripulado com mais autonomia e capaz de levar sensores mais pesados, em 2007 a empresa desenvolveu o Carcará II, atendendo às especificações do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Em 2009, a Marinha do Brasil adquiriu um sistema Carcará II em concorrência internacional a ser utilizado em missões internacionais sob a égide ONU. 

Atualmente o Carcará II é extensivamente usado em território brasileiro no monitoramento da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador.

Ainda em 2009 a empresa assinou um memorando de entendimento com a empresa Insitu, subsidiária da Boeing, para se obter transferência de tecnologia para o Brasil e capacitando a empresa na manutenção e treinamento do sistema aéreo não tripulado Scan Eagle.

Em 2011 a empresa inicia um relacionamento com a Embraer Defesa e Segurança assinando uma carta de intenções no sentido de se tornar a fornecedora de VANTs de até 25 quilos para esse grupo.

Na feira LAAD (Latin America Aerospace and Defence) 2013, a Santos Lab lançou o Orbis VTOL. Um produto que combina as características de voo de asa rotativa com a capacidade de transicionar para voo no modo asa fixa.

Em 2014 uma colaboração com a empresa portuguesa Tekever foi feita para o desenvolvimento de uma versão europeia para o Carcará II. Esta foi a primeira aeronave não tripulada do mundo a ser apresentada no show áereo de Farnborough, em julho do mesmo ano.

Em 2015 a Santos Lab iniciou investimentos em soluções aéreas para o setor Agrícola e Ambiental. Através de parceria com a Parrot, a empresa começou a explorar a agricultura de precisão e fornecer produtos e serviços para monitoramento e imageamento de lavouras, florestas e animais.

A partir dessas soluções desenvolvidas para o setor Agrícola, uma colaboração entre a empresa e a Israel Aerospace Industries Ltd. foi fechada em dezembro de 2018. Essa parceria busca o desenvolvimento de um projeto que introduzirá agricultura de precisão em larga escala no território brasileiro utilizando VANTs com sensores hiperespectrais da IAI operados pela Santos Lab.

Ligações externas
 Santos Lab
Mundo Geo - Santos Lab lança VANT com tecnologia inédita no mundo

Flight Global - LAAD: Santos Lab unveils new UAVs, signs Insitu pact

Infodefensa - Santos Lab lança o VANT quadricóptero Orbis e o Carcará 3

PR Newswire - Insitu Anuncia Parceria com Santos Lab na Feira de Defesa e Segurança LAAD

DefesaNet - Santos Lab Lança o Orbis: VANT Com Características Revolucionárias

Boeing - Insitu anuncia parceria com a Santos Lab durante a Latin America Aerospace and Defense (LAAD) 2013

Insitu - Insitu Announces Partnership with Santos Lab at LAAD Defence and Security Expo

Shephard - LAAD 2013: Santos Lab unveils VTOL UAV

Pedronotícias - Santos Lab fecha contrato com a Marinha para desenvolver aviões não tripulados

Marinha do Brasil - CFN integra a partição da Marinha na LAAD

Janes/ IHS - LAAD Defence and Security 2013: Boeing announces latest Brazilian teaming arrangement

Reuters - Israel Aerospace, Santos Lab partner on drones for agriculture

Empresas fundadas em 2006
Fundações no Rio de Janeiro em 2006
Empresas do Rio de Janeiro (cidade)